Калкман ():
 Географические названия
 Калкман (Энгелсманплат) — отмель в архипелаге Западные Фризские острова.

 Фамилия
 Калкман, Корнелис (1928—1998) — нидерландский ботаник.
  (1887—1950) — нидерландский велогонщик, национальный чемпион в шоссейной гонке.
 Калкман-ван ден Бош, Моник (род. 1964) — нидерландская спортсменка-паралимпийка, чемпионка по настольному и большому теннису.